Als Theatermuseum werden folgende Museen bezeichnet:
 das ehemalige Theatermuseum Berlin (1929–1944)
 das Deutsche Theatermuseum in München
 das Theatermuseum Düsseldorf
 das Theatermuseum Hannover im Schauspielhaus Hannover
 das Theatermuseum Meiningen
 das Österreichische Theatermuseum in Wien
 das Theatermuseum (Athen)
 das Museo Teatrale alla Scala, Mailand
 das Museo Teatrale Carlo Schmidl, Triest
 das Teatre-Museu Dalí, Figueres